est une expression en anglais signifiant « pas de repos pour les méchants ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film policier espagnol d'Enrique Urbizu sorti en 2011 ;
 No Rest for the Wicked, titre anglais du dernier épisode de la troisième saison de la série télévisée américaine .

Musique

Chanson 

 , chanson de Lykke Li présente sur l'album  sorti le  ;
 No Rest for the Wicked, morceau figurant sur l'album World on Fire d'Yngwie Malmsteen sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album d'Ozzy Osbourne sorti le .